Staveley (Cumbria), plaats in het Engelse graafschap Cumbria.
 Staveley (Derbyshire), plaats in het bestuurlijke gebied Chesterfield, in het Engelse graafschap Derbyshire. 
 Staveley (North Yorkshire), plaats in het bestuurlijke gebied Harrogate, in het Engelse graafschap North Yorkshire.
 Staveley-in-Cartmel
 Nether Staveley
 Over Staveley